Сержіо Момессо (,  4 вересня 1965, Монреаль) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1982 року.

1983 року був обраний на драфті НХЛ під 27-м загальним номером командою «Монреаль Канадієнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс», «Сент-Луїс Блюз», «Ванкувер Канакс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Кельнер Гайє» та «Нюрнберг Айс-Тайгерс».

Робота на радіо 
Коментував матчі «Монреаль Канадієнс» на радіо CJAD у сезоні 2010/11. З наступного сезону коментує матчі «канадців» на іншому монреальському радіо Team 990.

Статистика

Посилання 
 

Уродженці Монреаля
канадські хокеїсти
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Кельнер Гайє»‎
Хокеїсти «Нюрнберг Айс-Тайгерс»
Італійці Канади